И́горь Влади́мирович Ба́хтерев ( — 20 февраля 1996) — русский советский писатель и поэт, драматург. Участник объединения ОБЭРИУ.

Биография и творчество 

Родился  в С.-Петербурге. В 1930 г. окончил театральное отделение высших курсов искусствознания при Институте истории Искусств. 

В середине 1920-х гг. познакомился с Даниилом Хармсом и Александром Введенским. Был одним из организаторов театрального коллектива «Радикс», готовившего постановку пьесы А. Введенского и Д. Хармса «Моя мама вся в часах» (не осуществлена). В 1926 г. вошёл в литературную группу «Левый фланг», а в 1927 г. стал одним из основателей ОБЭРИУ. 

Из декларации ОБЭРИУ. Поэзия обэриутов: «Игорь Бахтерев — поэт, осознающий своё лицо в лирической окраске своего предметного материала. Предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают обновленные духом новой обэриутской лирики. Но лирика здесь не самоценна, она — не более как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия».

В январе 1928 г. участвовал в подготовке вечера «Три левых часа», для которого разработал композицию спектакля по пьесе Д. Хармса «Елизавета Бам», а также был сценографом. На самом вечере выступал с чтением своих стихов. С 1930 г. начал печататься в ленинградских детских журналах и газетах. 

14 декабря 1931 г. был арестован по обвинению в участии в антисоветской группе, сочинении и распространении контрреволюционных произведений (по одному делу с Д. Хармсом, А. Введенским, А. Туфановым и др.); 31 марта 1932 г. освобожден без права проживания в Московской и Ленинградской областях, пограничных округах сроком на 3 года. 

Позже в соавторстве с Александром Разумовским написал пьесы «Полководец Суворов» (1938), «Двойная игра» (1951), «Откровение в бурю» (1962) и др. Иногда соавторы выступали под псевдонимом Б. Райтонов, а в соавторстве с Н. Никитиным — под псевдонимом Брайтон. Написал воспоминания о Н. Олейникове, Д. Хармсе, Н. Заболоцком, А. Ахматовой.

Одновременно с официозными сочинениями продолжал писать не предназначавшиеся для печати стихи и прозу в обэриутском духе. В конце 1970-х гг. сблизился с поэтами-трансфуристами (Ры Никонова, Сергей Сигей, Борис Констриктор), в 1978 г. стихи Бахтерева были впервые опубликованы за границей, а с 1980 г. он начал регулярно печататься в самиздатском журнале «Транспонанс». Первая публикация стихов и прозы Бахтерева в официальной советской печати состоялась в 1987 г. в рижском журнале «Родник». Скончался в Петербурге 20 февраля 1996 г.

Первое отдельное издание обэриутских сочинений Бахтерева на родине вышло в книгоиздательстве "Гилея" в 2013 г.

Библиография 

 Обманутые надежды: историческая повесть стихами и прозой. 1947 / С иллюстрациями автора и послесловием Михаила Евзлина и Сергея Сигея. — Madrid: Edicones del Errante, 2001. — 47 с. (2-е изд. с рис. Б. Констриктора: 2011)
 Ночные приключения / Обоснование текста и иллюстрации Сергея Сигея, послесловие Михаила Евзлина. — Madrid: Edicones del Errante, 2001. — 28 с.
 Вилки и стихи. Стихотворения 1926—1930 гг. / С рисунками Игоря Бахтерева, Ирины Чагиной, Анны Ры Никоновой Таршис и послесловием Сергея Сигея. — Madrid: Edicones del Errante, 2001. — 122 с.
 Ночной миракль из Мо-Хо-Го / С послесловиями Михаила Евзлина и Сергея Сигея. — Madrid: Edicones del Errante, 2001. — 150 с.
 Зимняя прогулка и другие пьесы / Послесл. и рис. С. Сигея. Madrid: Edicones del Errante, 2002. — 80 с.
 Лу / Предисл. и комм. С. Сигея; послесл. и рис. Анны-Ры Никоновой-Таршис. Madrid: Edicones del Errante, 2006. — 32 с.
 Варвыра и другие стихотворения / Предисл, комм. и илл. С. Сигея. Madrid: Edicones del Errante, 2006. — 80 с.
 Возможно пять. Madrid: Ediciones del Hebreo Errante, 2011. 40 с.
 Обэриутские сочинения: В 2-х т. / Сост. и примеч. М. Евзлина. М.: Гилея, 2013

Литература 
 Сигов С. Истоки поэтики Обэриу // Russian Literature. XX (1986). P. 87-95 (речь в основном идет о Бахтереве)
 Назаров В., Чубукин С. Последний из ОБЭРИУ // Родник. 1987, № 12
 Сигей С. Идите и останавливайте время // НЛО. № 26 (1997)
  Никольская Т. Последний обэриут // Там же.
 Уфлянд В. К старшим братьям // Там же.
 Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия. — М., Новое литературное обозрение, 2003. С.89-90

Ссылки 
 [www.belousenko.com/wr_Dicharov_Raspyatye4_Bakhterev.htm Страница в электронной библиотеке Александра Белоусенко]
 Страница в библиотеке М.Мошкова
 Поэма «Лу»
 Уцелевший обэриут
Писатели СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Драматурги СССР
Поэты России
Русские поэты
Поэты русского авангарда
Прозаики русского авангарда
Обэриуты
Репрессированные в СССР
Родившиеся в 1908 году
Родившиеся 27 сентября
Умершие в 1996 году
Умершие 20 февраля
Персоналии по алфавиту
Поэты Санкт-Петербурга